Константин Полежаев:
 Полежаев, Константин Алексеевич (род. 1972) — российский государственный деятель, глава администрации Белгорода.
 Полежаев, Константин Матвеевич (1835—1907) — золотопромышленник, банкир, купец 1-й гильдии, землевладелец, меценат.